Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXVIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach był jedenastą edycją w historii halowej odmiany tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 15 do 29 sierpnia 2004 roku.

W turnieju startowało 12 reprezentacji. Reprezentacje podzielono na dwie sześciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do ćwierćfinałów, po których rozegrano półfinały, finał i mecz o 3. miejsce. Zrezygnowano z meczów o miejsca 5-8, a wszystkie drużyny, które przegrały ćwierćfinały, zostały sklasyfikowane na 5. miejscu. 

Mecze rozgrywane zostały w Hali Pokoju i Przyjaźni, położonej w Faliro Coastal Zone Olympic Sports Complex.

Złoty medal igrzysk olimpijskich zdobyła reprezentacja Brazylii prowadzona przez Bernardo Rezende, która pokonała w finale reprezentację Włoch 3:1.

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskali: organizator, trzy najlepsze drużyny Pucharu Świata, zwycięzcy kwalifikacyjnych turniejów kontynentalnych oraz trzech tzw. Światowych Turniejów Kwalifikacyjnych.

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Legenda: Poz. – pozycja, Pkt – liczba punktów, M – liczba meczów, Z – mecze wygrane, P – mecze przegrane, zdob. – małe punkty zdobyte, str. – małe punkty stracone, wyg. – sety wygrane, prz. – sety przegrane

Wyniki

Runda finałowa

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Zobacz też 
 Turniej olimpijski w piłce siatkowej kobiet 2004

Linki zewnętrzne 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004